Вахтанг IV () (1413—1446) — царь Грузии (1442 — декабрь 1446). Старший сын царя Александра I Великого и Дуландухт, дочери князя Бешкена Орбели. Из династии Багратионов.

В последний год правления отца царевич Вахтанг и его братья Дмитрий и Георгий (VIII) стали соправлителями Александра I Великого. После отречения Александра в 1442 году, Вахтанг объявил себя царем Грузии, позволив младшим братьям управлять во вверенных регионах и быть его вассалами. Власть Вахтанга IV ослабевала, что способствовало дроблению страны. Восьмое нашествие войск Тамерлана раздробило страну на региональные царства.

Царствование Вахтанга IV отмечено вторым нашествием туркменским шахом шахом Джаханом. Сражение прошло в южной Грузии (Ахалцихе), но шаху не удалось преодолеть жестокое сопротивление грузинского войска. Ночью шах Джахан тайком покинул поле боя и возвратился в Табриз.

Царь Вахтанг IV умер после четырех лет правления, не оставив после себя наследников и власть перешла к его брату Георгию VIII.

Литература 
 ქსე, ტ. 4, გვ. 336, თბ., 1979. (Грузинская советская энциклопедия, т.8, стр. 336.)

Источники 
 Cyrille Toumanoff, Manuel de généalogie et de chronologie pour le Caucase chrétien (Arménie, Géorgie, Albanie), p. 127.
 Alexandre Manvelichvili, Histoire de la Géorgie, Paris, Nouvelles Éditions de la Toison d'Or, 1951, 476 p., p. 255.
 Nodar Assatiani et Alexandre Bendianachvili, Histoire de la Géorgie .
 Marie-Félicité Brosset, Histoire de la Géorgie depuis l’Antiquité jusqu’au, v. 1-7, 1848-58 (на Google Books : , ), p. 682-684.

 

Багратионы Грузинского царства
Цари Грузии
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения